Jefferson and Liberty è una canzone elettorale americana scritta in occasione della campagna presidenziale del 1800 di Thomas Jefferson, candidato del Partito Democratico-Repubblicano, che si opponeva allo stato centralista, alle tasse, e alla fondazione della banca centrale del precedente governo filo-britannico del Partito Federalista, in favore di una più forte autonomia dei singoli stati.

Testo 
Testo:

The gloomy night before us lies, The reign of terror now is o'er; Its gags, inquisitors and spies, Its hordes of harpies are no more

Ritornello:

Rejoice, Columbia's sons, rejoice To tyrants never bend the knee But join with heart and soul and voice For Jefferson and Liberty.

O'er vast Columbia's varied clime Her cities, forests, shores and dales; In riding majesty, sublime, Immortal liberty prevails.

Hail! long expected glorious day Illustrious memorable morn: That freedom's fabric from decay Secures for millions yet unborn.

No lordling here with gorging jaws. Shall wring from industry its food; No fiery bigot's holy laws, Lay waste our fields and streets in blood.

Here strangers from a thousand shores Compell'd by tyranny to roam; Shall find, amidst abundant stores, A nobler and a happier home.

Let foes to freedom dread the name, But should they touch the sacred tree Twice fifty thousand swords would flame, For Jefferson and Liberty.

Note

Voci correlate 
 Thomas Jefferson

Canzoni popolari statunitensi